Барнхарт () — фамилия.

Известные носители 
  — американский спортивный функционер, президент команды серии гонок «Индикар» Harding Steinbrenner Racing (2017—2019).
  (1922—2017) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс», сын Клайда Барнхарта.
  (1858—1934) — американский политик, член Палаты представителей (1908—1919).
  (род. 1945) — канадский политик, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван (2006—2012).
  — американский спортивный стрелок и инструктор, серебряный медалист Всемирных стрельб из пистолета IPSC (1987, 1990, 1996), чемпион Ассоциации практической стрельбы США (1993, 1995—1996, 1999, 2001) и чемпион США по правилам IPSC (1987, 1990, 1992, 1996, 1999).
  (род. 1950) — американский чиновник, комиссар Администрации социального обеспечения (2001—2007).
 Барнхарт, Джон Хендли (1871—1949) — американский ботаник.
  (1895—1980) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс» (1925), отец Вика Барнхарта.
  (род. 1981) — американская футболистка, олимпийская чемпионка (2008, 2012), чемпионка Женской профессиональной футбольной лиги в составе клуба «Голд Прайд» (2010) и Национальной женской футбольной лиги в составе «Канзас-Сити» (2014, 2015).
 Барнхарт, Ричард — американский легкоатлет, серебряный медалист летних Паралимпийских игр в прыжках в высоту в классе B (1976).
  — американский инженер по свету, лауреат премий «Эмми» в категориях варьете-телепередач (2003, 2004, 2011, 2012) и спецвыпусков (1998, 1999, 2013, 2015, 2017).
  (род. 1959) — американский инженер-строитель и педагог, канцлер Массачусетского технологического института (с 2014), член Американской академии искусств и наук (с 2014).
  (род. 1991) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс».
  (род. 1971) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1996).
  (1922—2007) — американский политик, мэр Альбукерке (1970—1971).

См. также